Podgrađe je lahko:
 Podgrađe Podokićko (Hrvaška)
 Podgrađe, Bosna in Hercegovina
 Podgrađe, Nijemci (Hrvaška)
 Podgrađe, Omiš (Hrvaška)
 Podgrađe, Marija Bistrica (Hrvaška)
 Podgrađe, Benkovac (Hrvaška)